Север може да се отнася за:
 Север, една от посоките на света
 Север (мухафаза), в Ливан
 Север (регион), в Португалия
 Север (име)